Оли́мпия () — город в США, административный центр штата Вашингтон и округа Терстон.

История 
Территория на юге залива Пьюджет в устье реки Дешут до прибытия европейцев была заселена племенами, говорящими на диалектах языка лушуцид. Первое достоверно известное посещение этих мест белыми состоялось в 1792 году, когда исследовательские корабли из состава Ванкуверской экспедиции (Vancouver Expedition) составили карту залива, названного именем начальника отряда Питера Пьюджета. Существуют отрывочные свидетельства о посещении района русскими и испанскими исследователями задолго до Пьюджета, но чётких документальных подтверждений они не имеют.

Британская Компания Гудзонова залива основала торговый пост на побережье в 1841 году, но уже на следующий год он был эвакуирован из-за нападений индейцев. В 1846 году Эдмунд Сильвестр и Леви Смит совместно объявили своей землю, сейчас являющуюся центром города. В 1851 году конгресс США создал таможенный район Пьюджет-Саунд в составе территории Вашингтон, и в Олимпии разместилось таможенное управление. Население города постоянно увеличивалось благодаря переселенцам, следующим по Орегонскому пути, в 1853 году на собрании жителей ему было присвоено имя Олимпия, из-за вида на горный хребет Олимпик на северо-западе. В том же году Олимпия стала столицей территории Вашингтон. Город стал обслуживать небольшой флот пароходов известный, как Москитный флот Пьюджет-Саунда. В 1882 году получила статус города. В 1889 году территория стала штатом Вашингтон, и Олимпия получила статус столицы штата. В 1912 году было завершено строительство Капитолия штата.

В 1949 году землетрясение разрушило множество исторических зданий. Город также понес ущерб от землетрясений 1965 и 2001 годов.

С конца 1960-х экономика города вступила в полосу кризиса, постепенно закрывались дававшие прежде работу большинству жителей судоремонтные и деревообрабатывающие заводы. Венцом процесса деиндустриализации стало закрытие в 2003 году известной по всей стране пивоварни Olympia Brewery, существовавшей с 1896 года. К концу девяностых начался новый этап экономического роста, основой для которого стали туризм, здравоохранение, образование и сектор государственного управления.

География и климат 
Город расположен на юге залива Пьюджет в устье реки Дешут. Часть территории центра города находится на насыпных почвах. К северо-западу от Олимпии расположен полуостров Олимпик с одноимённым национальным парком.

Климат Олимпии умеренный морской с чертами средиземноморского. Среднемесячная температура колеблется от 3-3,5°С зимой до 17-17,6°С летом, среднегодовая — 10,2 °C. Осадков выпадает 1 265 мм в год, летом в виде дождя, зимой — в виде дождя, снега или снега с дождём. Средняя влажность воздуха — 93 %. Осенью и зимой часты сильные туманы. Наиболее высокая зарегистрированная температура — 39,8 °C, минимальная — −22,4 °C.

Население 
По данным переписи 2010 года в городе проживало 46 478 человек, имелось 20 761 домохозяйство и 10 672 семьи.

Расовый состав населения:
 белые — 77,4 %
 латиноамериканцы (всех рас) — 6,3 %
 азиаты — 6,0 %
 Афроамериканцы — 2,0 %
 индейцы — 1,1 %

Среднегодовой доход на душу населения составляет 22 590 долларов США (данные 2000 года). Средний возраст горожан — 38 лет. Уровень преступности значительно ниже среднего по США.

Экономика 

Основную роль в экономике Олимпии играет сектор государственного управления (что типично для столиц штатов), в различных учреждениях федерального, штатного и муниципального уровней занято около 1/2 экономически активного населения. Также важную роль играют туризм и образование. Туристов привлекают прежде всего широкие возможности для активного отдыха (походы в горы и леса, яхтенный спорт) и экотуризма. В городе проводится множество музыкальных фестивалей различных направлений.

Существовавшие в 19-м и первой половине 20-го века судоремонтные и деревообрабатывающие заводы закрылись в 1980—1990-х годах.

Транспорт 
Ближайший к Олимпии аэропорт с регулярным пассажирским сообщением находится в Сиэтле.

В городе имеется железнодорожная станция компании Amtrak, через которая обслуживает три поезда:
 Amtrak 11 (11.21): Олимпия — Портленд — Сакраменто — Сан-Франциско — Лос-Анджелес
 Amtrak 14 (18.22): Олимпия — Такома — Сиэтл
 Amtrak Cascades (несколько раз в день): Ванкувер — Сиэтл — Олимпия — Портленд — Сейлем — Юджин

Через Олимпию проходят межштатное шоссе I-5 и скоростная дорога US 101.

Общественный транспорт обеспечивается принадлежащей нескольким муниципалитетам (Олимпия, Лэйси, Тумвотер и Йелм) компанией Intercity Transit. Рейсы автобусов производятся по 20 маршрутам.

Города-побратимы 
 : Като
 : Рафах, Палестинская национальная администрация
 : Наньчан, Цзянси, Китай (с 2010 года)

Ссылки 

 Официальный сайт Олимпии 
 Русскоязычная Община Штата Вашингтон

Примечания 

Столицы штатов США
Окружные центры штата Вашингтон
Города штата Вашингтон